Biak (wyspa)
 Biak (miasto)
 Biak (lud)
 język biak